Methanocaldococcaceae — семейство архей из порядка Methanococcales. Имеют кокковидную форму, варьируются от нейтрофилов до ацидофилов. Некоторые виды этих одноклеточных организмов были найдены в гидротермальных источниках срединно-океанических хребтов.

Классификация 
На июнь 2017 года в семейство включают 2 рода:
  (7 видов)
  (2 вида)

Примечания 

Euryarchaeota
Семейства архей